TFR peut désigner :
 Tarif forfaitaire de responsabilité, qui est un tarif de référence, fixé par l'assurance maladie, correspondant au tarif du médicament générique au prix le plus bas ;
 Transferine Receptor (en français: récepteur de la transferrine), qui est un récepteur chez les cellules humaines.